Os Toureiros da Golegã, ou simplesmente Toureiros são uma especialidade da doçaria tradicional portuguesa, mais propriamente uma especialidade goleganense.

Fabricando-se unicamente no Café Central da Golegã desde há já muitos anos, a receita permanece em segredo, sendo apenas conhecida por quem os fabrica.

Ligações externas
Restaurante-Café Central da Golegã

Doces de Portugal
Bolos
Golegã